Ле́вина — женская форма еврейской фамилии , также топоним.

Известные носительницы

А 
 Левина, Анна (в замужестве Мартиус, род. 1981) — немецкий математик, биофизик, учёный в области вычислительной нейробиологии.
 Левина, Анна Лазаревна (род. 1947) — русская писательница.

 Е 
 Левина, Елена Соломоновна (1944—2019) — советский и российский биолог и историк науки.
 Левина, Елизавета Иосифовна (род. 1974) — американский статистик, дочь И. М. Левина.

 З-О 
 Левина, Зара Александровна (1906—1976) — советский композитор.
 Левина, Людмила Александровна (Мерварт, 1888—1965) — советский лингвист и этнограф-востоковед.
 Левина, Мария Карловна (1899—1989) — советская переводчица и драматург.
 

 Р 
 Левина, Ревекка Сауловна (1899—1964) — советский экономист-аграрник.
 
 Левина, Розина Яковлевна (1880—1976) — американская пианистка и музыкальный педагог.

 С 
 
 Левина, Софья Сауловна (в замужестве Шапошникова, 1927—2018) — советская и израильская поэтесса, прозаик.

 Т-Ю 
 Левина, Татьяна Николаевна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 Левина, Хана (1897—1985) — израильский общественный деятель.
 Левина, Хана Мироновна (1900—1969) — еврейская советская писательница, сказочница, поэтесса.
 Левина, Юлия Александровна (род. 1973) — российская гребчиха.

 Двойные фамилии 
 Левина-Розенгольц, Ева Павловна (1898—1975) — советская художница, график.

 Псевдоним 
 Левина (Изабелла Левина Луэн, ; род. 1991) — немецкая певица и автор песен.

 Населённые пункты 
 Левина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Верх-Иньвенское сельское поселение).
 Левина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Егвинское сельское поселение).